Hirschfeld signifie champ du cerf en allemand. C'est devenu plus tard un patronyme choisi par de nombreuses familles juives ashkénazes, selon la référence du psaume biblique.

Toponyme 

 Hirschfeld, Brandebourg
 Hirschfeld, Saxe
 Hirschfeld, Thuringe
 Hirschfeld (Hunsrück), Rhénanie-Palatinat

Patronyme 

 Adolf Birch-Hirschfeld (1849–1917)
 Al Hirschfeld (1903–2003), dessinateur, caricaturiste américain
 Alexander Hirschfeld (1892–1974)
 Alexander Adolf von Hirschfeld (1787-1858), général prussien
 Burt Hirschfeld (né en 1923), écrivain américain, auteur de roman policier et de novélisation de scénarios
 Caspar René Hirschfeld (* 1965)
 Christian Cay Lorenz Hirschfeld (1742–1792)
 Elfriede Hirschfeld (1873- ?), patiente de Sigmund Freud
 Emil Hirschfeld (1903–1968), athlète allemand dans la discipline du lancer de poids
 Emil-Benediktoff Hirschfeld (1867-1922), peintre russe ayant vécu à Concarneau
Emmy Leuze-Hirshfeld (1884-1967), peintre française d'origine autrichienne ayant vécu à Concarneau
 Eugen von Hirschfeld (1784-1811), militaire prussien
 Ferdinand von Hirschfeld (1792-1863), général prussien
 Gebr. Hirschfeld
 Gerald Hirschfeld (1921-2017), directeur de la photographie américain
 Gerhard Hirschfeld (né en 1946), historien allemand
 Georg Hirschfeld (1873–1942)
 Gustav Hirschfeld (1847–1895), archéologue allemand
 Hans Emil Hirschfeld (1894–1971)
 Hans-Richard Hirschfeld (1900–1988)
 Harald von Hirschfeld (1912–1945), militaire allemand
 Henriette Hirschfeld-Tiburtius (1834–1911)
 Herman Otto Hirschfeld (1912–1980)
 Karl von Hirschfeld (1800-1878), général prussien
 Karl Friedrich von Hirschfeld (1747–1818), général d'infanterie prussien
 Kurt Hirschfeld (1902–1964)
 Kurt Hirschfeld (ingénieur) (1902–1994)
 Lars Hirschfeld (né en 1978), footballeur canadien
 Ludwik Hirszfeld, également Ludwig Hirschfeld (1884–1954), microbiologiste et sérologiste polonais
 Ludwig Hirschfeld Mack (1893–1965)
 Magnus Hirschfeld (1868–1935), médecin allemand
 Moritz von Hirschfeld (1790-1859), militaire prussien
 Otto Hirschfeld (1843–1922), historien de l'Antiquité et un épigraphiste allemand
 Peter Hirschfeld, physicien américain
 Philipp Hirschfeld (1840–1896), joueur d'échecs allemand
 Robert Hirschfeld (1857–1914)
 Ursula Hirschfeld
 Victor Hirschfeld (1858–1940), connu comme Victor Léon, librettiste austro-hongrois d'origine juive
 Wilhelm Hirschfeld (1795–1874)
 Wolfgang Hirschfeld (1916–2005)
 Yizhar Hirschfeld (1950–2006)

Voir aussi 
 Al Hirschfeld Theatre, théâtre de Broadway, à Manhattan (New York)
 La Fondation Hirschfeld-Eddy, pour la défense des droits LGBT